No Good Deed - Inganni svelati (No Good Deed) – film del 2002 diretto da Bob Rafelson
 Ossessione omicida (No Good Deed) – film del 2014 diretto da Sam Miller
 No Good Deed  – brano musicale del musical Wicked